

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Savanna – città  della Contea di Carroll, Illinois
 Savanna – città  della Contea di Pittsburg, Oklahoma

Onomastica
 Savanna – variante del nome proprio di persona inglese femminile Savannah